Sezon 2015/16 był 116. sezonem w historii klubu FC Barcelona i 85. z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmuje on okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016.

Przebieg sezonu 
Przed zimowym okienkiem transferowym, w sezonie 2014/2015, został nałożony na FC Barcelonę zakaz transferowy, obejmujący dwa okienka. Było to skutkiem nieprawidłowości przy sprowadzaniu młodych piłkarzy do klubu. Zakaz transferowy mocno utrudnił Barcelonie przygotowania do sezonu 2015/2016. Klub wprawdzie mógł sprowadzić do klubu zawodnika, ale ten nie mógłby występować w oficjalnych spotkaniach, aż do stycznia 2016 roku, czyli do następnego, otwartego dla Barcy okienka transferowego. Pomimo takich trudności w letnim oknie transferowym do klubu dołączyli: Arda Turan oraz Aleix Vidal. Obaj piłkarze wykazali duże poświęcenie, gdyż przez pół roku mogli jedynie trenować z drużyną. Definitywnie zespół opuścili za to: Gerard Deulofeu, Xavi, Pedro Rodríguez oraz Denis Suárez. Na wypożyczenia udali się natomiast: Martín Montoya oraz Alen Halilović. Sezon 2015/2016 był drugim sezonem klubu pod wodzą trenera Luisa Enrique.

Po zdobyciu w sezonie 2014/2015 „Potrójnej Korony”, zespół przystępował do wszystkich najważniejszych rozgrywek, jako obrońca tytułu. Ponadto otrzymał możliwość gry w takich rozgrywkach jak Superpuchar Hiszpanii, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Przed sezonem zespół brał udział także w turnieju towarzyskim International Champions Cup. Tam jednak wygrał tylko jeden z czterech meczów tego turnieju. W tradycyjnym corocznym klubowym turnieju towarzyskim Trofeu Joan Gamper, Barcelona pokonała AS Romę 3:0 po bramkach Neymara, Leo Messiego oraz Ivana Rakiticia. 11 sierpnia 2015 roku FC Barcelona rozegrała pierwszy oficjalny mecz w sezonie. W Superpucharze Europy podejmowała ona triumfatora Ligi Europy UEFA z poprzedniego sezonu, czyli Sevillę FC. Po bardzo zaciętym pojedynku, podopieczni Luisa Enrique zdołali zdobyć to trofeum, pokonując rywala, aż 5:4 po dogrywce. Było to pierwsze oficjalne trofeum w sezonie. Był to także piąty Superpuchar Europy w historii, zdobyty przez Barcelonę. Następnie Barcelona miała się zmierzyć z Athletikiem Bilbao w Superpucharze Hiszpanii. Była to powtórka finału Copa del Rey z poprzedniego sezonu. W pierwszym meczu nastąpiło jednak wielkie zaskoczenie. Athletic rozgromił u siebie Barcę 4:0, nie pozostawiając im większych szans w rewanżu na Camp Nou. W rewanżu Barcelona zremisowała z rywalem 1:1 i tym samym straciła szansę na zdobycie tego trofeum. Kilka dni później Barcelona ponownie zmierzyła się z Athletikiem Bilbao, tym razem w 1 kolejce Primera División i tym razem zdołała ich pokonać 1:0.

w Lidze Mistrzów Barcelona rywalizowała w grupie z Bayerem 04 Leverkusen, AS Romą oraz z BATE Borysów. Po 4 zwycięstwach (2:1 z Bayerem Leverkusen, 2:0 i 3:0 z BATE Borysów oraz 6:1 z AS Romą) oraz po remisach 1:1 z AS Romą i Bayerem Leverkusen, Barcelona wygrała grupę i awansowała do 1/8 finału. Rywalizacje w Copa del Rey Barcelona bezbramkowego remisu z trzecioligowym CF Villanovense. W rewanżu podopieczni Luisa Enrique już jednak nie pozwolili sobie na wpadkę, pewnie pokunując  rywali 6:1. 21 listopada 2015 roku nastąpiło pierwsze w sezonie El Clásico, czyli mecz Barcy z Realem Madryt. Barcelona tym razem praktycznie nie dała szans największym rywalom, kompromitując ich, na ich własnym stadionie wynikiem 4:0. Jeśli chodzi o ligową jesień, Duma Katolonii radziła sobie w niej całkiem nieźle, nie licząc kompromitującej porażki z Celtą Vigo 1:4 oraz z Sevillą FC 1:2 oraz remisów z Valencią CF 1:1 oraz 2:2 z Deportivo La Coruña.

W grudniu Barcelona udała się do Japonii, na Klubowe Mistrzostwa Świata. W półfinale tego turnieju Blaugrana podejmowała chiński zespół Guangzhou Evergrande. Hat trick Luisa Suáreza zapewnił Barcelonie do finału tego turnieju. Tam mieli się zmierzyć z argentyńskim zespołem River Plate. Po golu Leo Messiego oraz dublecie Luisa Suáreza, Barca po raz trzeci w historii została Klubowym Mistrzem Świata, kończąc tym samym, jakże wspaniały dla niej rok 2015 z pięcioma trofeami.

W styczniu wznowiona została rywalizacja w Copa del Rey. W 1/8 finału Barcelona podejmowała lokalnego rywala RCD Espanyol po zwycięstwach 4:1 i 2:0, podopieczni Luisa Enrique pewnie awansowali do Ćwierćfinału. Tam, po raz kolejny w sezonie musieli zmierzyć się z Athletic Bilbao. Tym razem to Barcelona zdołała wygrać dwumecz, po zwycięstwach 2:1 i 3:1. W półfinale Barcelona zmierzyła się z Valencią CF. Już w pierwszym meczu Blaugrana rozstrzygnęła ten dwumecz, gromiąc rywala u siebie 7:0. W rewanżu padł remis 1:1 i Barcelona awansowała do trzeciego finału Copa del Rey z rzędu, mając ogromną szansę na obronę tytułu wywalczonego w poprzednim sezonie. W lidze Barcelona zaczęła zdobywać coraz to większą przewagę nad rywalami, śrubując serię meczów bez porażki. W 1/8 finału Ligi Mistrzów Barcelona natrafiła na Arsenal. Po zwycięstwach 2:0 i 3:1 Duma Katalonii awansowała do ćwierćfinału. W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami Leo Messi przełamał niezbyt udaną serię w stosunku do bramkarza Arsenalu Petra Čecha, który jak dotąd nie dawał się pokonać Argentyńczykowi, pomimo kilku pojedynków jakie stoczyli obaj panowie za czasów jeszcze występów Čecha w Chelsea, ale ostatecznie i on znalazł się na liście „ofiar” legendy Barcelony.

W ćwierćfinale Barcelona natrafiła na Atlético Madryt, pomimo zwycięstwa w pierwszym meczu u siebie 2:1, Barcelona nie zdołała wygrać tego dwumeczu, przegrywając w rewanżu 0:2 i kończąc tym samym marzenia o obronie tytułu w Lidze Mistrzów. W La Liga Barcelona długo nie doznała porażki. Dopiero 2 kwietnia 2016 roku serię tę przerwał Real Madryt, który zrewanżował się za porażkę w listopadzie i pokonał Barcę 2:1 na Camp Nou. Ostatecznie seria meczów bez porażki wyniosła 39 meczów bez porażki we wszystkich oficjalnych rogrwykach, co zostało klubowym rekordem. Po porażce z Realem Barca zaliczyła kryzys, gdyż doszły również porażki 0:1 z Realem Sociedad oraz 1:2 z Valencią CF. Przewaga Barcelony gwałtownie zmalała, co oznaczało, że obrona tytułu mistrzowskiego wcale już taka pewna nie była. Jednak pod koniec sezonu Barcelona wróciła do formy. Wygrała z Deportivo La Coruña 8:0, Sporting Gijón 6:0, RCD Espanyol 5:0, Real Betis 2:0 i Granadę 3:0. Ostatecznie Barcelona obroniła tytuł mistrza Hiszpanii, zdobywając tytuł po raz 24. w historii i 2. z kolei. W tabeli Barcelona zdobyła 91 punktów, mając jedynie punkt przewagi nad Wicemistrzem Realem Madryt, choć w pewnych momentach sezonu ta przewaga była znacznie większa.

22 maja 2016 roku Barcelona zdobyła krajowy dublet, pokonując w finale Copa del Rey Sevillę 2:0 po dogrywce. Barcelona obroniła tym samym 2 z 3 tytułów zdobytych w sezonie 2014/2015. W Copa del Rey triumfowała ona po raz 28. w historii i 2. z kolei. Najlepszym strzelcem sezonu w FC Barcelonie został Luis Suárez, który w sezonie 2015/16 pokonywał bramkarzy rywali 59 razy we wszystkich oficjalnych rozgrywkach. Suárez zdobył także Trofeo Pichichi, nagrodę dla najlepszego strzelca Primera División, a także Europejski Złoty But, nagrodę dla najlepszego strzelca spośród wszystkich lig Europy. W rozgrywkach ligowych Suárez trafiał do bramki rywali 40 razy. Główną przyczyną takich wyników Luisa Suáreza, były problemy zdrowotne a co za tym idzie często problem z formą Leo Messiego w sezonie 2015/2016. Luis Suárez często przejmował w tym sezonie status lidera zespołu i to w dużej mierze dzięki niemu sezon 2015/2016, zakończył się ostatecznie sukcesem klubu.

Skład

Zawodnicy powołani ze składu rezerw

Transfery

Do klubu 

Źródło:

Z klubu

Sztab szkoleniowy

Mecze

Bilans meczów oficjalnych 

Źródło:

Bilans meczów przeciwko klubom

Bilans meczów przeciwko trenerom

Statystyki piłkarzy w oficjalnych meczach

Statystyki występów i goli 

(X) – piłkarze, którzy odeszli z klubu w trakcie sezonu lub piłkarze, którzy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek.(R) – piłkarze, którzy nie byli oficjalnie w pierwszej drużynie a jedynie byli powoływani z drużyny rezerw.Źródło:

Najlepsi strzelcy

Tabele

Primera División 

 

 
||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Copa del Rey 

Finał:

Liga Mistrzów UEFA 

Grupa E:

Faza Pucharowa:

Supercopa España

Superpuchar Europy 

|}

Klubowe Mistrzostwa Świata 

|}

Finał:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej